Lanzendorf ist der Name oder Namensbestandteil folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Lanzendorf (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lanzendorf (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Lanzendorf (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

in Österreich:
 Lanzendorf (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Maria-Lanzendorf, Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Lanzendorf (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Lanzendorf (Gemeinde St. Kanzian), Ortschaft von St. Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Lanzendorf (Gemeinde Bad Zell), Katastralgemeinde in Oberösterreich
 Lanzendorf (Gemeinde Böheimkirchen), Ortschaft in Niederösterreich
 Lanzendorf (Gemeinde Mistelbach), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Lanzendorf bei Kasten, Katastralgemeinde von Kasten bei Böheimkirchen in Niederösterreich
 Lanzendorf (Gemeinde Esternberg), Ortschaft der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

in Tschechien:
 Lanzendorf, von 1939 bis 1945  deutscher Name von Stěžírky, Gemeinde im Bezirk Königgrätz, Königgrätzer Region

Lanzendorf ist der Familienname von:
 Heinz Lanzendorf (1920–2017), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Lanzendörfer
 Lanzersdorf
 Lanzerstorf